Андрей Золотарёв:

 Золотарёв, Андрей Иванович (род. 1971) — российский игрок в хоккей с мячом, 6-кратный чемпион мира.
 Золотарёв, Андрей (род. 1990) — австралийский хоккеист.
 Золотарёв, Андрей Христофорович (род. 1982) — российский актер и сценарист.